Вангеліс Морас (грец. Βαγγέλης Μόρας) (28 серпня 1981, Лариса, Греція) — грецький футболіст; центральний захисник футбольного клубу «Лариса» та національної збірної.
 Вангеліс (англ. Vangelis), справжнє ім'я Ева́нгеліс Одіссе́ас Папатанасі́у (грец. Ευάγγελος Οδυσσέας Παπαθανασίου, 29 березня 1943, Агрія, Греція — 17 травня 2022) — грецький композитор.
 6354 Вангеліс (6354 Vangelis) — астероїд головного поясу.
 Вангеліс Павлідіс (грец. Βαγγέλης Παυλίδης, нар. 21 листопада 1998, Салоніки, Греція) — грецький футболіст, нападник нідерландського клубу АЗ та національної збірної.
 Вангеліс Меймаракіс Евангелос «Вангеліс» Меймаракіс (грец. Ευάγγελος «Βαγγέλης» Μεϊμαράκης; нар. 14 грудня 1953, Афіни, Греція) — грецький юрист і політичний діяч.